San Isidro kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 San Isidro kommun, Argentina, Buenos Aires, 
 San Isidro, Buenos Aires, 
 San Isidro, Salta,

Dominikanska republiken
 San Isidro Air Base, Hispaniola,

Filippinerna 

 Tomas Oppus, kommunhuvudort, Östra Visayas, Province of Southern Leyte,

Honduras 

 San Isidro kommun, Intibucá, 
 San Isidro kommun, Choluteca,

Mexiko 

 San Isidro, Burgos, 
 San Isidro, Ixhuatlancillo, 
 San Isidro, Tlaxiaco, 
 San Isidro, Caborca, 
 La Laguna de las Vacas, Chihuahua, Camargo, 
 San Isidro, Matamoros, 
 San Isidro, Santiago, 
 Cerro San Isidro (berg i Mexiko, Baja California, Tijuana), 
 San Isidro, Ocampo, 
 San Isidro, Baja California, Mexicali, 
 San Isidro, Atlapexco, 
 San Isidro, Xicotepec, 
 San Isidro, Coatzintla, 
 San Isidro, Tempoal, 
 San Isidro, García, 
 San Isidro, La Paz, 
 San Isidro, Chignautla, 
 San Isidro, Ahome, 
 San Isidro, Zapopan, 
 San Isidro, Tlalpujahua, 
 San Isidro, Morelos, Yautepec, 
 San Isidro, Tasquillo, 
 San Isidro, Las Margaritas, 
 San Isidro, Cosamaloapan de Carpio, 
 San Isidro, San Juan Coatzóspam, 
 San Isidro, Magdalena Peñasco, 
 San Isidro, Guanajuato kommun, 
 San Isidro, San Andrés Zautla, 
 San Isidro, Aquismón, 
 San Isidro, Viesca, 
 San Isidro, San José del Rincón, 
 San Isidro, San Miguel Mixtepec, 
 San Isidro, Jiquipilco, 
 San Isidro, Maravatío, 
 San Isidro, Tierra Nueva, 
 San Isidro, Petlalcingo, 
 San Isidro, Izúcar de Matamoros, 
 San Isidro (östra Atzalan kommun), 
 San Isidro, Zongolica, 
 San Isidro, Compostela, 
 San Isidro, Pinos, 
 San Isidro, General Francisco R. Murguía, 
 San Isidro, La Concordia, 
 San Isidro, Ometepec, 
 San Isidro, San Gabriel, 
 San Isidro (södra Pinal de Amoles kommun), 
 San Isidro, Tapilula, 
 San Isidro, Tuzantán, 
 San Isidro, Huixtán, 
 San Isidro, Penjamillo, 
 San Isidro, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 San Isidro, Silacayoápam, 
 San Isidro, El Barrio de la Soledad, 
 San Isidro, Santiago Amoltepec, 
 San Isidro, Tepetlixpa, 
 San Isidro, Puente Nacional, 
 San Isidro (norra Pinal de Amoles kommun), 
 San Isidro, Santiago Tapextla, 
 San Isidro, Altotonga, 
 San Isidro, Iliatenco, 
 San Isidro, Tanlajás, 
 San Isidro, Frontera Comalapa, 
 San Isidro, Sayula de Alemán, 
 San Isidro, San José Tenango, 
 San Isidro, Unión Juárez, 
 San Isidro, Berriozábal, 
 San Isidro, Calnali, 
 San Isidro, Buenavista, 
 San Isidro, Huatusco, 
 San Isidro, Francisco I. Madero,

Nicaragua 

 San Isidro (ort i Nicaragua), Matagalpa, 
 San Isidro, Nicaragua – en kommun Municipio de San Isidro

Spanien 

 San Isidro, Kanarieöarna, Santa Cruz de Tenerife, 
 San Isidro, Valencia, kommun, Alicante,

Kultur 
 San Isidro (festival) – en festival i Spanien